Алхохука има више значења:

 Општина Алхохука (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алхохука (Алхохука, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику